Die Serie B 1937/38 war die 9. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 12. September 1937. Der letzte Spieltag war der 5. Juni 1938. Neben Erstligaabsteiger Novara Calcio stiegen der FC Modena in die Serie A 1936/37 auf. In die Serie C 1938/39 mussten Brescia Calcio, Cremonese, Taranto Calcio und ACR Messina absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

AufstiegsPlayoff 

|}

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 
 Serie A 1937/38

Weblinks 
 Italy 1937/38

1937
Fußballsaison 1937/38